Misty Stone (Inglewood, 26 de março de 1986) é uma atriz pornográfica americana. É conhecida como a Halle Berry do pornô.

Prêmios e indicações

2009 AVN Award nominee – Best All-Girl Group Sex Scene – The Violation of Flower Tucci
2009 CAVR Award winner – Hottie of the Year
2010 AVN Award nominee – Best Supporting Actress – Flight Attendants
2010 AVN Award nominee – Best Oral Sex Scene – Flight Attendants
2010 AVN Award nominee – Best All-Girl Couples Sex Scene – Pussy a Go Go!
2010 AVN Award nominee – Female Performer of the Year 
2011 AVN Award nominee – Best Actress – A Love Triangle
2011 AVN Award nominee – Best Couples Sex Scene – Awakening to Love
2011 AVN Award nominee – Best Group Sex Scene – Speed
2011 AVN Award nominee – Best Supporting Actress – Awakening to Love
2011 AVN Award nominee – Female Performer of the Year
2011 AVN Award nominee – Most Outrageous Sex Scene – This Ain't Avatar XXX 3D
 2012 XBIZ Award nomination – Female Performer of the Year
2013 AVN Award nomination – Female Performer of the Year
2013 XBIZ Award nomination - Best Actress - Parody Release — Men in Black: A Hardcore Parody

Ligações externas

 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Inglewood (Califórnia)
Atrizes pornográficas afro-americanas